Ågerup (plaats, Roskilde), een plaats in de Deense gemeente Roskilde
 Ågerup (parochie, Roskilde), een parochie
 Ågerup (parochie, Holbæk), een parochie